Вінченцо Ваннутеллі (1836—1930) — кардинал
 Вінченцо Ваннутеллі (1841—1900) — ватиканський дипломат, історик, мандрівник